Deze pagina geeft een overzicht van de wielerploeg TIAA - CREF/5280 in 2005.

Overwinningen
Ronde van Puerto Rico
1e etappe: Timothy Duggan
Ronde van Martinique
Proloog: William Frischkorn
5e etappe: Michael Lange

2005
Wielerploeg in 2005